Межаков — фамилия.

 Межаковы — дворянский род.

 Межаков, Феофилакт Васильевич (XVI—XVII вв.) — атаман Войска Донского (1612), участник Второго ополчения и Земского собора.
 Межаков-Каютов, Сергей Павлович (1861—1912) — член Государственного совета Российской империи.

 Межакова, Надежда Ивановна (род. 1987) — российская футболистка.

См. также 
 Межаково (Владимирская область)